Флаг муниципального образования Фёдоровское сельское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 декабря 2009 года решением Совета Фёдоровского сельского поселения № 60-с и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5828.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края синюю полосу, ограниченную снизу узкой узорной белой полосой в виде бегущих волн (общая габаритная ширина синей и белой полос — 4/15 от ширины полотнища). Основная, зелёная часть несёт белые изображения рисовых метёлок и колокола».

Обоснование символики 
Флаг Фёдоровского сельского поселения, составленный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синяя полоса аллегорически указывает на реку Кубань, которая протекает вдоль Фёдоровского сельского поселения. Синий цвет символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Белая извилистая кайма аллегорически указывает на Фёдоровский гидроузел, осуществляющий подачу воды на оросительные системы рисовых полей.

Изображение колокола указывает на храм в станице Фёдоровская, который был построен на средства Фёдора Коровянского, в честь которого и названо поселение. Изображение колокола также символизирует христианство, свободу.

Белый цвет (серебро) символизирует мир, чистоту, порядочность.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, жизнь, здоровье.

Серебряные метёлки риса аллегорически указывают на основу экономики хозяйств поселения — выращивание риса. Изображение риса также символизирует достаток, процветание, благополучие.

Примечания